Чугуевский городской совет — входит в состав Харьковской области Украины.

Административный центр городского совета находится в городе Чугуев 
.

Населённые пункты совета 

 город Чугуев 
 село Клугино-Башкировка 
 Васильев Хутор

Примечания 

Городские советы Харьковской области